

Astronomia
545 Messalina – asteroide della fascia principale

Cinema
Messalina (1910) – film diretto da Mario Caserini
Messalina (1923) – film diretto da Enrico Guazzoni
Messalina (1951) – film diretto da Carmine Gallone
Messalina (1996) – film diretto da Joe D'Amato
Messalina, Messalina! (1977) – film diretto da Bruno Corbucci

Fumetti e letteratura
Messalina – romanzo di Francesco Mastriani
Messalina – romanzo storico di Raffaello Giovagnoli
Messalina – fumetto erotico italiano degli anni settanta

Onomastica
Messalina – nome proprio di persona italiano femminile

Persone
Messalina di Foligno – santa romana
Valeria Messalina – terza moglie dell'imperatore Claudio
Statilia Messalina – terza moglie dell'imperatore Nerone

Teatro 
Messalina – spettacolo teatrale con Totò e Titina De Filippo
Messalina – balletto storico in quattro atti di Giuseppe Giaquinto del 1877